Cappella di San Giovanni (St John's Chapel) della Torre di Londra
 Cappella di San Giovanni della Villa Arceno a Castelnuovo Berardenga
 Cappella di San Giovanni della Villa Chigi-Saracini a Castelnuovo Berardenga
 Cappella di San Giovanni Gualberto

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni
 Cappella di San Giovanni Battista